Rarkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Justus Rarkowski (1873–1950), deutscher katholischer Feldpropst
 Justus Rarkowski (1845–1895), deutscher Politiker und Brauereibesitzer